Healey kan syfta på:

Geografi 
 Healey, Greater Manchester – en ort i Rochdale, Greater Manchester, England
 Healey, Kirklees – en ort i Kirklees, West Yorkshire, England
 Healey, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Healey, North Yorkshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Healey, Wakefield – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England

Personer
 Caroline Healey Dall (1822–1912), en amerikansk författare och feminist
 Denis Healey (1917–2015), en brittisk politiker
 Donald Healey (1898–1988), brittisk rallyförare och bilkonstruktör.
 Jeff Healey (1966–2008), kanadensisk musiker.

Bilindustri
 Donald Healey Motor Company – brittisk biltillverkare som byggde bilar under namnet Healey.
 Austin-Healey – brittiskt bilmärke, vars största modeller ofta kallas ”Big Healey”.
 Hult Healey – svensk replika av ”Big Healey”-bilar.

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn